Ландех (в верховье Попиха) — река в России, протекает по Пучежскому, Верхнеландеховскому и Южскому районам Ивановской области. Устье реки находится в 113 км от устья реки Лух по левому берегу. Длина реки составляет 73 км, площадь водосборного бассейна — 671 км².

В XVIII-XIX веках верхнее течение реки именовалось «Ландех» (устар. Ландихъ), однако в XX веке этому участку было присвоено наименование «Попиха».

Течение 
Ландех берёт начало в берёзово-сосновом лесу под названием Попиха. Ниже впадения Кохтовца меняет название на Ландех. Генеральное направление течения — юго-запад. Крупнейшие населённые пункты на реке — посёлки Верхний Ландех, Старилово и Нижний Ландех. В нижнем течении за посёлком Нижний Ландех протекает по заболоченной местности, где и впадает в Лух. В низовьях реки в окрестностях посёлка Мугреевский ведутся торфоразработки.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Окскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Клязьма от города Ковров и до устья, без реки Уводь, речной подбассейн реки — бассейны притоков Оки от Мокши до впадения в Волгу. Речной бассейн реки — Ока.

Код объекта в государственном водном реестре — 09010301112110000033808.

Притоки 
(указано расстояние от устья)

 21 км: река Пурешок (лв)
 река Богатка (пр)
 река Широкая (лв)
 река Луховка (пр)
 река Бруха (пр)
 река Маслуха (лв)
 ручей Ивлевский (лв)
 47 км: река Нёвра (пр)
 река Бабья (пр)
 53 км: река Кохтовец (лв)
 Петровка (пр)
 Чёрная (лв)
 Костянка (лв)
 Годовица (лв)

Примечания 

Притоки Луха
Реки Пучежского района
Реки Верхнеландеховского района
Реки Южского района